xpg – codice ISO 639-3 della lingua frigia
 XPG – codice IATA della stazione di Parigi Nord
 XPG (Xtreme Performance Gear) – marchio di A-Data dedicato al settore videoludico
 XPG – xeroderma pigmentoso gruppo G